Uplink puede referirse a:
Uplink, un videojuego de simulación desarrollado por Introversion Software; 
Enlace de telecomunicación; o
El uplink de un concentrador de red (hub), boca destinada a la conexión de dos concentradores por medio de un cable directo.